GNW steht für:
 Hansa-Brandenburg GNW, deutsches Marineflugzeug

gnw steht für:
 West-Bolivianisches Guaraní (ISO-639-3-Code), Varietät von Guaraní (Sprache) im Departamento Chuquisaca, Bolivien

Abkürzung